Израилов — фамилия. Известные носители:
 Израилов, Аслан Матаевич (1977—2009) — участник сепаратистского движения в Чечне, полевой командир.
 Израилов, Инна (род. 1964) — американская, ранее советская, шахматистка.
 Израилов, Карим (род. 1987) — киргизский футболист, полузащитник.
 Израилов, Марат Базарбекович (род. 1972) — советский и киргизский футболист, киргизский футбольный тренер.
 Израилов, Рауп Магомедрасулович (род. 1980) — российский тайбоксёр.
 Израилов, Танхо Селимович (1917/1918 — 1981) — советский балетмейстер.